Continental Circus –  insieme degli addetti ai lavori e degli automezzi di servizio impiegati nei circuiti di gara degli sport motoristici, come il Motomondiale o la Formula 1. In passato, il termine era riferito a piloti, familiari e addetti ai lavori del Motomondiale, quando le competizioni si disputavano esclusivamente nel continente europeo.
 Continental Circus (album) – album del 1972 dei Gong, colonna sonora del film di Laperrousaz
 Continental Circus – film del 1972 di Jérôme Laperrousaz dedicato al pilota motociclistico Jack Findlay
 Continental Circus – videogioco di corse automobilistiche ambientato nella Formula 1